Sluizen est le nom en néerlandais de :
 L'Écluse dans la province du Brabant wallon en Belgique;
 Sluse dans la province du Brabant flamand en Belgique.
 René-François de Sluse, mathématicien du